Политрудня () — село,
Хриповский сельский совет,
Городнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421489603. Население по переписи 2001 года составляло 108 человек .

Географическое положение 
Село Политрудня находится на правом берегу реки Смяч,
на расстоянии в 2 км от села Пекуровка.
Через село проходит автомобильная дорога  ().

История 

В 1923 году деревня Политическая Рудня (Руденка) входило в Пекуровский сельсовет, в состав которого входило также село Пекуровка.

Примечания